Muchanow (; engl. Transkription Mukhanov) ist der Familienname folgender Personen:

 Wjatscheslaw Fjodorowitsch Muchanow (* 1956), russischer Astrophysiker und Kosmologe
 Wladimir Wassiljewitsch Muchanow (* 1954), russischer Fußballspieler und -trainer